Маццоне () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Маццоне, Дора (род. 1961) — венесуэльская актриса и модель.
 Маццоне, Карло (род. 1937) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Маццоне, Фабио (род. 1989) — итальянский футбольный тренер.